Кройф може да се отнася за:
 Йохан Кройф (1947-2016), холандски футболист и треньор
 Жорди Кройф (р. 1974), холандски футболист, син на Йохан Кройф